

Toponyme 
 Gomer est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 
 Gomer est un personnage biblique du Livre d'Osée. Il s'agit d'une prostituée qui épousa le prophète Osée (prophète).
 Gomer est une autre orthographe de Saint Gommaire de Lierre. 
 Gomer est une autre translittération de Gomère, patriarche cité dans le livre de la Genèse
 Sara Gomer (née le ) est une joueuse de tennis britannique, professionnelle du début des années 1980 à 1992.

Technologie 
 Gomer est un petit robot éducatif de GLI Technology Limited, doté de chenilles et d'un bras muni d'une pince.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme